

Топоніми 
Айо́й (, )
Айой (Кумамото)

Айо́й (, )

Айті 
 Айой (Андзьо) — квартал в Андзьо, Айті.
 Айой (Карія) — квартал в Карія, Айті.
 Айой (Наґоя) — квартал в Наґоя, Айті.
 Айой (Хекінан) — квартал в Хекінан, Айті.

Хірошіма 
Міст Айой — міст в Хірошімі, що був ціллю для ядерного бомбардувальника.

Хьоґо 
Айой (Хьоґо)